Николай Курочкин:
 Курочкин, Николай Иванович (1923—1975) — рабочий Рыбинского машиностроительного завода, депутат Верховного Совета СССР.
 Курочкин, Николай Николаевич (род. 1976) — казахстанский хоккеист. Тренер.
 Курочкин, Николай Степанович (1830—1884) — русский публицист, поэт и переводчик, редактор.